Die Butylamine zählen zu den organisch-chemischen Stoffen und bilden eine Gruppe von vier strukturisomeren  gesättigten primären Aminen mit vier Kohlenstoffatomen. Sie haben die allgemeine Summenformel C4H11N und eine molare Masse von 73,14 g/mol. Das sec-Butylamin ist zudem chiral und kommt in zwei enantiomeren Formen vor. Insgesamt gibt es also fünf isomere  Butylamine.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Butylamine
Stoffgruppe